Серго — село в Україні, Кегичівському районі Харківської області.

 Ім'я і прізвище:

 Серго Орджонікідзе (1886–1937) — радянський державний і партійний діяч.
 Серго Юхим Юхимович (1913.02.07-1996) — український вчений, доктор технічних наук, професор кафедри «Збагачення корисних копалин» Дніпропетровського гірничого інституту.